Voici la liste des planètes mineures numérotées de 458001 à 459000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 458001 à 459000

458001-458100

458101-458200

458201-458300

458301-458400

458401-458500

458501-458600

458601-458700

458701-458800

458801-458900

458901-459000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000